Donnadieu är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolphe Louis Donnadieu (1840–1911), fransk naturvetenskapsman 
 Bernard-Pierre Donnadieu (1949–2010), fransk skådespelare
 Frédéric Donnadieu (1843–1899), fransk historiker, poet och lärd
 Gabriel Donnadieu (1777–1849),  fransk general
 Ingrid Donnadieu (född 1983), fransk skådespelerska
 Marguerite Donnadieu (1914–1996), fransk författare

Franska efternamn